En Autriche
 Kaltenbach : commune d'Autriche
 Kaltenbach Open Air : festival autrichien de heavy metal

Kaltenbach est le nom de famille de :
 Alfred Kaltenbach (1920–2005), un entomologiste autrichien
 (1895 - 1945), il fit de la propagande pro-nazi aux États-Unis
 Jean Kaltenbach (1927-2021), homme politique français
 Johann Heinrich Kaltenbach (1807–1876, Kaltenb.), un botaniste et entomologiste allemand
 Philippe Kaltenbach, (né en 1966), homme politique socialiste français
 Pierre-Patrick Kaltenbach (1936-2014), magistrat à la Cour des comptes en France
 Thomas Kaltenbach, un entomologiste

Voir aussi 
 Paronymie : Katzenbach

Homonymie de patronyme